Миллс или Миллз () — английская фамилия, этимологически восходящая к  — мельница. Известные носители:

Фамилия

А 
 Миллс, Алек (род. 1991) — американский бейсболист.
 Миллс, Александрия (род. 1992) — победительница конкурса Мисс Мира 2010.

Б 
 Миллс, Бернард Ярнтон (1920−2011) — австралийский астроном.
 Миллс, Билли (род. 1938) — американский олимпийский чемпион в беге на  м.

Г 
  (род. 1961) — английский футболист.

Д 
 Миллс, Даниэль Ярнтон (1849—1904) — британский шахматист.
 Миллс, Дерек (род. 1972) — американский легкоатлет.
 Миллс, Джанет (род. 1947) — американский политик, губернатор штата Мэн .
 Миллс, Джесс (род. 1981) — британская певица, музыкант и автор песен.
 Миллз, Джефф (род. 1968) — американский музыкант, диджей.
 Миллс, Джон (1908—2005) — английский актёр.
 Миллс, Джон Эванс Атта (1944—2012) — 7-й президент Ганы.
 Миллс, Джонатан (род. 1963) — австралийский композитор и менеджер, директор Эдинбургского международного фестиваля.
 Миллс, Джордж (1908—1970) — английский футболист.
 Миллс, Джульет (род. 1941) — английская актриса.
 Миллз, Донна (род. 1940) — американская актриса.
 
 Миллс, Дэвис (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Миллз, Дэнни (род. 1977) — английский футболист.

К 
 Миллс, Криспиан (род. 1973) — британский рок-музыкант.

М 
 Миллс, Майк (род. 1966) — американский режиссёр, клипмейкер и графический дизайнер.
 Миллз, Майк (род. 1958) — бас-гитарист группы R.E.M.
 Миллс, Мик (род. 1949) — английский футболист и тренер.
 Миллс, Мэдисон (1810—1873) — американский бригадный генерал.
 Миллс, Мэтт (род. 1986) — английский футболист.

Н 
 Миллс, Никола (род. 1966) — новозеландская гребчиха.
 Миллс, Ноа (род. 1983) — американский актёр и модель канадского происхождения.
 Миллс, Ноуэл (1944—2004) — новозеландский гребец.

О 
 Миллс, Огден Ливингстон (1884—1937) — американский бизнесмен и политик.

П 
 Миллс, Пабло (род. 1984) — английский футболист.
 Миллс, Пат (род. 1949) — британский писатель, сценарист комиксов и графических новелл.
 Миллс, Патти (род. 1988) — австралийский баскетболист.

Р 
 Миллз, Ричард (род. 1950) — американский военный деятель, генерал-лейтенант морской пехоты США, командующий войсками коалиции международных сил на юго-западе Афганистана.
 
 Миллс, Роджер (род. 1951) — британский экономист.
 Миллс, Роджер Куорлс (1832—1911) — американский политик, сенатор США от штата Техас.
 Миллс, Рон (1943—2008) — канадский кёрлингист, чемпион мира среди мужчин 1980.

С 
 Миллз, Себастьян Бах (1839—1898) — американский пианист.

Т 
 Миллс, Терри (род. 1967) — американский баскетболист.
 Миллс, Таша (род. 1976) — американская баскетболистка.

Ф 
 Миллс, Фред (1936—2009) — канадский трубач и педагог.
 Миллс, Фредерик Сесил (1892—1964) — американский экономист.

Х 
 Миллс, Хейли (род. 1946) — английская актриса.
 Миллс, Хизер (род. 1968) — английская бизнесвумен, модель, благотворительница, бывшая жена музыканта Пола Маккартни.

Ч 
 Миллс, Чарльз Райт (1916—1962) — американский социолог и публицист.

Ш 
 Миллз, Шелдон (1904—1988) — американский дипломат.
 Миллс, Ширли (1926—2010) — американская киноактриса.

Э 
 Миллс, Эдвин (1878—1946) — британский полицейский и перетягиватель каната, чемпион и серебряный призёр летних Олимпийских игр.
 Миллс, Элли (род. 1951) — американская телевизионная актриса.
 Миллс, Энсон (1834—1924) — американский изобретатель, предприниматель и офицер армии США.

Топонимы США 
 Миллс — город в Вайоминге. 
 Милс — округ в Айове.
 Милс — округ в Техасе.
  — тауншип в штате Мичиган.

Составные названия 
 Миссисипи-Миллс — город в Канаде.
 Роджер-Миллс — округ в Оклахоме, США.
 Фолл-Ривер-Миллс — аэропорт города Фолл-Ривер-Миллс (Калифорния, США).
 «Дороти Миллс» — фильм, Франция, 2008.
 Миллс Месс — популярный трюк жонглирования.

Прочее 
 Миллз — лунный кратер.

См. также 
 Милл
 Миллер
 Мельников